Gina Schad (* 1984 in Stuttgart) ist eine deutsche Publizistin und Schriftstellerin. Sie thematisiert medienwissenschaftliche Themen der Gegenwart.

Leben 
Gina Schad studierte Medienwissenschaft an der Humboldt-Universität zu Berlin und beschäftigt sich seitdem mit dem Internet und den Medien. Im März 2023 erscheint ihr Debütroman Nach einem Traum und das gleichnamige Hörbuch.

Gina Schad lebt in Berlin.

Werke 
 Digitale Verrohung?, Random House, München 2017 (Sachbuch), ISBN 978-3-442-17632-8
 Nach einem Traum, GOYA, Hamburg 2023 (Roman), ISBN 978-3-8337-4612-3

Weblinks 
 Tagesspiegel.de: Gina Schad im Interview zu den Medienberichten zum Absturz von Flug 4U9525, 28. März 2015
 Deutschlandfunkkultur.de: Gina Schad zu Gast in der Sendung Breitband zum Thema „Rechter Terror im Livestream“, 12. Oktober 2019
 Beitrag zum Roman Nach einem Traum von Gina Schad bei Deutschlandfunk Nova, 19. März 2023

Einzelnachweise 

Publizist
Autor
Deutscher
Geboren 1984
Frau